Хім'як — українське прізвище.

Відомі носії 
 Андрій Хім'як (*1981) — український греко-католицький священник, 3 листопада 2022 року призначений єпископом-помічником Київської архиєпархії УГКЦ.
 Хім'як В'ячеслав Антонович (*1949) — український актор театру і кіно, режисер, педагог, громадський діяч.

Українські прізвища